

Список композицій

Примітки 

Альбоми R.E.M.
Альбоми Warner Bros. Records